

Красний Восток — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Красний Восток — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Красний Восток — селище, Петропавловський район, Алтайський край